

Cinema 
 Avalon – film del 1990 diretto da Barry Levinson
 Avalon - Nel profondo degli abissi – film del 1999 diretto da Philip Sgriccia
 Avalon – film del 2001 diretto da Mamoru Oshii

Geografia 
 Australia
 Avalon – sobborgo di Sydney, Nuovo Galles del Sud
 Avalon – sobborgo di Geelong, Victoria
 Canada
 Penisola di Avalon – penisola di Terranova
 Stati Uniti d'America
 Avalon – città della Contea di Los Angeles, California
 Avalon – città della Contea di Stephens, Georgia
 Avalon – borough della Contea di Cape May, New Jersey
 Avalon – borough della Contea di Allegheny, Pennsylvania
 Avalon – comunità non incorporata della Contea di Ellis, Texas.

Fumetti 
 Avalon – luogo immaginario dei fumetti DC Comics
 Avalon – luogo immaginario dei fumetti Marvel Comics

Musica 
 Avalon – brano musicale di Al Jolson del 1921
 Avalon – singolo dei Roxy Music del 1982 dall'album omonimo
 Avalon – album dei Roxy Music del 1982
 Avalon – album degli Avalon del 1996
 AValon – traccia dell'album Ágætis byrjun dei Sigur Rós del 1999
 Avalon – traccia dell'album New World Messiah dei Nocturnal Rites del 2004
 Avalon – gruppo musicale christian rock statunitense
 Avalon – gruppo musicale power metal fondato da Timo Tolkki nel 2013
 Avalon – etichetta giapponese

Altro 
 Avalon – isola leggendaria
 Avalon – libreria di classi del Framework .NET
 Ciclo di Avalon – ciclo di romanzi fantasy di Marion Zimmer Bradley
 Una nuova avventura e La fortezza di Avalon (Avalon) – episodio in due parti della nona stagione di Stargate SG-1
 Avalon – videogioco del 1984
 Frankie Avalon – cantante e attore statunitense